Андре́й Са́нников:
 Санников, Андрей Александрович (род. 1973) — российский хоккеист с мячом.
 Санников, Андрей Олегович (род. 1954) — белорусский общественный деятель, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь».
 Санников, Андрей Юрьевич (род. 1961) — русский поэт, культуртрегер, педагог, журналист.